Tendència Democràtica de Reflexió, partit polític d'Angola
 Tecnologías Reunidas para la Defensa, S.A., empresa dedicada a l'armament d'Espanya
 Toyota Racing Development, filial de l'empresa Toyota dedicada a la personalització de vehicles
 Tren regional diésel, servei de tren de mitjana distància ofert per Renfe a Espanya
 Translational Science of Rare Diseases, revista científica dedicada a la recerca en malalties rares
 Tuberculosis and Respiratory Diseases, revista científica dedicada a les malalties respiratòries
 Transportation Research part D, revista científica dedicada als sistemes de transport i el seu impacte en el medi ambient
 Depressió resistent al tractament (del seu nom en anglès Treatment-Resistant Depression), forma de depressió major que no respon bé als antidepressius
 Detector de radiació de transició (del seu nom en anglès Transition Radiation Detector), detector de partícules
 Trapped Radiation Detector, detector Txerenkov inclòs a l'instrumental de la sonda espacial Pioneer 10
 Normes tècniques per a calderes de vapor (del seu nom en alemany Technische Regeln für Dampfkessel), recomanacions de seguretat i salut laboral per a l'instalació de calderes de vapor
 TRD també és el codi IATA de l'aeroport de Trondheim-Værnes, aeroport que serveix l'àrea de Trondheim a Noruega
 Trd també és l'abreviatura de la tridimita, mineral de la classe dels òxids
 Trd. també és l'abreviatura de traductor, persona que es dedica a la traducció de textos
 trd també és el codi ISO 639-3 del turi, llengua munda parlada a l'est de l'Índia